

Особи 

Аланіс (, ) — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Жуан-Марті Аланіс — співкнязь Андорри
 Освальдо Аланіс — мексиканський футболіст

Топоніми 
 Аланіс — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья